Samek ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Samek (* 2004), tschechischer Fußballspieler
 Josef Samek (* 1957), tschechoslowakischer Skispringer